Новоолександрівська сільська рада — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Новоолександрівська сільська рада — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Новоолександрівська сільська рада — Донецька область, Покровський район
 Новоолександрівська сільська рада — Донецька область, Олександрівський район
 Новоолександрівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Ємільчинський район
 Новоолександрівська сільська рада — Запорізька область, Запорізький район
 Новоолександрівська сільська рада — Київська область, Згурівський район
 Новоолександрівська сільська рада — Кіровоградська область, Долинський район
 Новоолександрівська сільська рада — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Новоолександрівська сільська рада — Луганська область, Біловодський район
 Новоолександрівська сільська рада — Луганська область, Кремінський район
 Новоолександрівська сільська рада — Луганська область, Троїцький район
 Новоолександрівська сільська рада — Миколаївська область, Баштанський район
 Новоолександрівська сільська рада — Миколаївська область, Братський район
 Новоолександрівська сільська рада — Одеська область, Ананьївський район
 Новоолександрівська сільська рада — Одеська область, Великомихайлівський район
 Новоолександрівська сільська рада — Харківська область, Великобурлуцький район
 Новоолександрівська сільська рада — Харківська область, Вовчанський район
 Новоолександрівська сільська рада — Харківська область, Сахновщинський район
 Новоолександрівська сільська рада — Херсонська область, Каланчацький район
 Новоолександрівська сільська рада — Херсонська область, Нижньосірогозький район
 Новоолександрівська сільська рада — Херсонська область, Нововоронцовський район